Krabb ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Krabb (1808–1877), deutscher Kaufmann, Reeder und Gründer der Mülheimer Dampfschleppschifffahrtsgesellschaft
 Mathias Krabb (1765–1846), deutscher Kaufmann und Reeder

Siehe auch:
 Krapp
 Crab
 Crabb
 Grabb
 Grap